Rafinha (portugiesisch „kleiner Rafael“ bzw. „kleine Rafaela“) ist der Spitzname folgender Personen:

 Rafinha (Fußballspielerin) (Rafaela de Miranda Travalao * 1988), brasilianische Fußballspielerin
 Rafinha (Fußballspieler, 1982) (Rafael Scapini de Almeida; * 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Rafinha (Fußballspieler, 1983) (Rafael da Silva Francisco; * 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Rafinha (Fußballspieler, 1985) (Marcio Rafael Ferreira de Souza; * 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Rafinha (Fußballspieler, 1987) (Rafael dos Santos de Oliveira; * 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Rafinha (Fußballspieler, 1993) (Rafael Alcântara do Nascimento; * 1993), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Raphinha (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Rafhinha (* 1992), brasilianisch-österreichischer Fußballspieler